Ado Benatti (Taquaritinga, 23 de setembro de 1908 - Pirapora do Bom Jesus, 4 de novembro de 1962) foi um compositor, escritor, declamador e poeta de música popular brasileira.

Compositores do estado de São Paulo
Naturais de Taquaritinga